Soininvaara ist der Familienname folgender Personen:

 Osmo Soininvaara, finnischer Politiker
 Taavi Soininvaara, finnischer Autor